Albert Bockstael, Belgisch kunstenaar. Tevens kleinzoon van Emile Bockstael.
Emile Bockstael, was de laatste burgemeester van de gemeente Laken.
 Henri Bockstael
 Station Bockstael
 Bockstael (metrostation)